Die 50. Rallye Katalonien war der 12 von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2014. Die Rallye bestand aus 16 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 23. und dem 26. Oktober gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 23. Oktober) 
Auf der ersten von 17 Wertungsprüfungen, bei der die Piloten über 3,2 Kilometer durch Barcelona fuhren, gelang Andreas Mikkelsen im Volkswagen Polo R WRC die Bestzeit. Mikkelsen benötigte für den kurzen Abschnitt 3:39.1 Minuten und war damit 1,8 Sekunden vor Teamkollege Sébastien Ogier. Thierry Neuville (+2,9 Sekunden) lag als Dritter mit dem Hyundai i20 WRC hinter den Führenden.

2. Tag (Freitag, 24. Oktober) 
Sébastien Ogier (VW) gewann am zweiten Tag der Rallye Spanien drei von sechs Wertungsprüfungen und lag am Abend in Führung. Sein Vorsprung auf Teamkollege Jari-Matti Latvala, der Abstimmungsprobleme hatte, betrug 36,6 Sekunden. Mads Østberg (Citroën) lag nur 0,6 Sekunden hinter Latvala, mit einer weiteren Zehntelsekunde Abstand folgte Andreas Mikkelsen. Østberg haderte mit dem Verlauf des Freitags, denn gleich zweimal verlor er hinter einem langsam vorausfahrenden Fahrzeug Zeit. Hayden Paddon (Hyundai) gewann zum ersten Mal eine WP in der Rallye-Weltmeisterschaft. Am Nachmittag war Neuville (Hyundai) auf der zweiten Durchfahrt der WP (6/Pesells 2) der Schnellste. Doch die Freude über die Bestzeiten hielt nicht lange, auf den jeweils nächsten WPs verloren beide durch Unfälle Zeit.

3. Tag (Samstag, 25. Oktober) 
Mit eins zu vier Bestzeiten in den WPs des Tages schlug Latvala den Titelverteidiger Ogier und verkürzte den Abstand um 9,3 auf insgesamt 27,3 Sekunden.
Einen Rückschlag erlebten Mikkelsen im dritten Volkswagen. Mitten im spannenden Duell mit Mikko Hirvonen (Ford) um den dritten Rang in der Gesamtwertung bremste in ein Reifenschaden. Er belegte am Abend den siebten und Hirvonen den dritten Rang.

4. Tag (Sonntag, 26. Oktober) 
Ogier und Beifahrer Julien Ingrassia (Volkswagen) gewannen die Rallye und standen somit vor der letzten Saisonrallye in Großbritannien als Fahrer-Weltmeister der Saison 2014 fest. Teamkollege Latvala verpasste mit dem zweiten Rang in Spanien die Gelegenheit, die Weltmeisterschaft bis zum Saisonfinale offen zu halten. Mit einer guten Leistung über alle Wettbewerbstage hinaus konnte Hirvonen (Ford) als dritter auf das Siegerpodest steigen.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2 und WRC-3 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Katalonien
2014